Aeroporto di Mimizan – aeroporto della città di Mimizan
 Cantone di Mimizan – cantone francese soppresso dell'Arrondissement di Mont-de-Marsan
 Mimizan – comune francese del dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania
 Mimizan – antico insediamento portuale di Ségosa forse localizzato nell'area di Mimizan